De Cecco est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
 (1925-2017), professeur américain de psychologie
Luciano De Cecco (né en 1988), joueur argentin de volley-ball
 (1939-2016), économiste italien

Voir aussi
De Cecco, entreprise italienne d'agroalimentaire

Homonymie de patronyme
Patronyme italien